Pous ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Willem de Pous (1920–1996), niederländischer Politiker
 Laura Pous Tió (* 1984), spanische Tennisspielerin